Bastos se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rogerio Pereira Bastos
 Antonia Rangel Bastos